

Esporte 
 Liga Nacional de Basquete — dos Estados Unidos
 Liga Nacional de Futebol de Praia — de Portugal
 Liga Nacional de Fútbol Sala — da Espanha
 Liga Nacional de Handebol Feminino — do Brasil
 Liga Nacional de Handebol Masculino — do Brasil
 Liga Nacional de Karate do Brasil
 Liga Nacional de Polo Aquático — do Brasil
 Liga Nacional de Voleibol Masculino — terceira divisão do campeonato brasileiro
 Liga Nacional de Voleibol Feminino — do Brasil
 Campeonato Hondurenho de Futebol
 Campeonato Guatemalteco de Futebol ou Liga Nacional de Guatemala
 National League — de beisebol dos Estados Unidos
 Premier League, também chamada de Liga Nacional Inglesa — futebol

Política 
 Liga Nacional pela Democracia — partido político da antiga Birmânia

Desambiguações de esportes
Desambiguações de política